Amerykańscy bogowie – powieść Neila Gaimana
 Amerykańscy bogowie – serial emitowany od 2017

Strony ujednoznaczniające